Okręty US Navy o nazwie USS  "Oak Hill", pochodzącej od plantacji Oak Hill, posiadłości Jamesa Monroe – piątego prezydenta USA :
Pierwszy "Oak Hill" (LSD-7) był okrętem desantowym - dokiem typu Ashland, który został zwodowany w 1943 i skreślony z listy w 1969.
Drugi "Oak Hill" (LSD-51) był okrętem desantowym - dokiem typu Harpers Ferry, który został zwodowany w 1994 i pozostaje nadal w służbie (stan na 2006 rok).

Oak Hill